De Grandis – cognome italiano
 Stefano De Grandis – giornalista e telecronista sportivo italiano